Northern Railway steht für:

 Great Northern Railway (Vereinigte Staaten), historische Eisenbahngesellschaft in den USA
 Great Northern Railway (Großbritannien), historische Eisenbahngesellschaft in Großbritannien
 Great Northern Railway (Irland), historische Eisenbahngesellschaft in Irland
 Great Northern Railway (South Australia), Eisenbahnstrecke in Australien
 Northern Railway (Indien), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft

Siehe auch:
 Northern Rail, Eisenbahngesellschaft in Großbritannien